Adamovich ist der Familienname folgender Personen:

 Tatyana Adamovich (* 1942), US-amerikanische Fechterin

Adamovich steht auch für:
 (6537) Adamovich, ein Asteroid

Siehe auch:
 Adamović
 Adamowitsch